Alauites, branca musulmana derivada del xiisme estesa per Síria occidental i el sud-est de Turquia
 Dinastia alauita dinastia de xerifs marroquins del Tafilelt, fundada pel Mawlay ar-Raixid (1660-1672)
 Territori dels Alauites